Теплівська сільська рада — Луганська область, Станично-Луганський район
 Теплівська сільська рада — Полтавська область, Пирятинський район